Uralkosaken steht für:
 Ural-Kosakenheer, eine militärische Einheit im Russischen Kaiserreich
 Ural Kosaken Chor, ein von emigrierten Kosaken in Frankreich gegründeter Chor